El término Paderne puede significar:

España 
 Paderne, municipio de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Paderne de Allariz, municipio de la provincia de Orense, Galicia.

Portugal
 Paderne (Albufeira), freguesia del municipio de Albufeira.
 Paderne (Melgazo), freguesia del municipio de Melgazo.